

Persone 
 Alberto Barracco – politico italiano
 Alfonso Barracco – politico italiano
 Giovanni Barracco – politico e alpinista italiano
 Roberto Barracco – politico italiano

Altro 
 Barracco – famiglia italiana
 Museo Barracco – museo di Roma
 Palazzo Barracco – palazzo di Crotone
 Palazzo Barracco – palazzo di Napoli
 Villa Barracco – villa di Napoli